Слобо́дан Да́не Са́нтрач (; 1 июля 1946, Коцелева — 13 февраля 2016, Белград) — югославский футболист (нападающий) и футбольный тренер.

Клубная карьера 
Выступал за югославские клубы «Таково» Горный Милановац (1959—1960, всего провёл 46 матчей, 56 голов), «Металац» Вальево (1960—1965, всего провёл 321 матч, 376 голов), ОФК Белград (1965—1974, 1975—1978, всего провёл 623 матча, 604 гола), «Грассхоппер» Цюрих, Швейцария (1974—1976, всего провёл 96 матчей, 66 голов), «Партизан» Белград (1977—1980, всего провёл 103 матча, 72 гола) и «Галеника» Земун (1980—1983, всего провёл 117 матчей, 88 голов).

В высшей югославской лиге дебютировал в составе белградского ОФК в сезоне 1965/1966. Лучший бомбардир клуба в чемпионатах Югославии — 186 голов в 283 матчах. Четыре раза становился лучшим бомбардиром высшего югославского дивизиона: 1968 (22 гола), 1970 (20 голов), 1972 (33 гола), 1973 (25 голов). Обладатель «Бронзовой бутсы» среди лучших бомбардиров Европы 1972 года.

В 1974—1976 годах выступал за швейцарский клуб «Грассхоппер» Цюрих, Швейцария. В чемпионатах Швейцарии забил 29 голов в 42 матчах.

Вернувшись в Югославию, играл за ОФК, «Партизан» Белград (1977—1980, в чемпионате провёл 63 матча, 29 голов), «Галеника» Земун (1980—1983, в чемпионате — 18 матчей, 3 гола).

Рекордсмен Югославии по количеству голов, забитых в национальном чемпионате — 218. Всего в высших национальных дивизионах провёл 406 матчей, забил 247 голов. За свою футбольную карьеру провёл 1359 матчей и забил 1301 гол.

Скончался 13 февраля 2016 года.

Карьера в сборной 
За сборную Югославии в 1966—1974 г. провёл 8 матчей, забил 1 гол.

Карьера тренера 
В 1993—1994 и. о., а в 1995—1998 годах главный тренер сборной Югославии. Затем работал с китайскими клубами, сборными Саудовской Аравии и Македонии. 24 сентября 2011 года был уволен с поста тренера китайского клуба «Шэньси Чаньба».

Достижения

Игрок 
 Лучший бомбардир чемпионата Югославии (4): 1968 (22), 1970 (20), 1972 (33), 1973 (25)
 Обладатель «Серебряной бутсы»: 1972
 Самый результативный футболист в чемпионатах Югославии — 218 голов

Тренер 
 Тренер года по версии Китайской футбольной ассоциации: 1999

Статистика выступлений

Литература 
1. Мировой футбол: кто есть кто: Полная энциклопедия / А. В. Савин. — Москва: Эксмо, 2007.- 752с.: ил.-ISBN 978-5-699-22359-6

Примечания

Ссылки 
 http://fannet.org/players/slobodan-santrac
 http://footballplayers.ru/players/Santrac_Slobodan.html
 http://www.rsssf.com/players/santrac-in-ec.html
 http://fannet.org/prizes?prid=2&cun=yugoslavia
 http://www.sport-express.ru/newspaper/1997-09-18/15_2/

Футболисты Югославии
Игроки ФК «Грассхоппер»
Игроки ФК «Земун»
Игроки ФК ОФК
Игроки ФК «Партизан» Белград
Игроки сборной Югославии по футболу
Футбольные тренеры Сербии и Черногории
Футбольные тренеры Сербии
Тренеры сборной Сербии и Черногории по футболу
Тренеры ФК «Шаньдун Тайшань»
Тренеры сборной Саудовской Аравии по футболу
Тренеры сборной Северной Македонии по футболу
Тренеры ФК «Гуанчжоу Фули»
Тренеры ФК «Гуйчжоу Жэньхэ»